Amac (carburateur), een voormalig Brits producent van carburateurs
 Amac, een voormalig Nederlands producent van landbouwmachines